«Обитель зла: Возмездие» () — пятый фильм из серии «Обитель зла». Режиссёр фильма — Пол Андерсон. Сценарий написал также Андерсон, который был сценаристом и продюсером предыдущих четырёх фильмов, а также режиссёром первого и четвёртого эпизода. Сюжет частично соответствует событиям серии игр Resident Evil.

Сюжет 
В начале фильма в обратном воспроизведении показывается нападение множества конвертопланов «Амбреллы» на корабль «Аркадия», на котором спасались уцелевшие в предыдущем фильме. После вступительных титров события продолжаются. С одного из конвертопланов спускается Джилл Валентайн, на груди у которой закреплён робот-паук. Элис удаётся застрелить пилота одного из конвертопланов, и тот без управления врезается в корабль и взрывается, в результате чего взрывной волной Элис выбрасывает в море.

Элис просыпается в доме, где её будит муж (Карлос Оливера), который говорит, что будильник не сработал и им надо быстрее собираться — ему на работу, их дочери Бекки, у которой ослаблен слух — на учёбу. Внезапно появляется зомби-маджини и атакует Карлоса. Выбежав на улицу пригорода, Элис и Бекки пытаются спастись от толпы настигающих их зомби. Понимая, что обеим им не спастись, Элис отвлекает преследовавшего их маджини и сбрасывает его на острые доски лестницы. Внезапно появляется её инфицированный муж и убивает её.

Затем Элис просыпается на полу тюремной башни-камеры с логотипом Амбреллы. Её допрашивает Джилл. Внезапно допрос прерывается сообщением от системы безопасности о перезагрузке в течение двух минут — это работа Альберта Вескера, который взломал систему Красной Королевы и помог Элис бежать. Выйдя из помещения, Элис оказывается на центральной площади Токио. В это время Красная Королева восстанавливает управление и намерена захватить или, в крайнем случае, уничтожить Элис. По динамикам громкой связи транслируется сообщение о загрузке симуляции Токио, после чего на улице начинает лить дождь, появляются люди и начинается атака зомби. Теснимая толпой зомби, Элис вновь забегает во внутренние помещения павильона Амбреллы, где среди расстрелянного персонала центра управления встречает некую женщину в красном платье, в которой узнаёт Аду Вонг — оперативницу «Амбреллы» и одного из лучших агентов Вескера. На экране возникает изображение Альберта Вескера, который поясняет сложившуюся ситуацию: они находятся в главном лабораторном корпусе корпорации «Амбрелла», расположенном на бывшей базе советских подводных лодок подо льдами Камчатки; в нём воссозданы некоторые кварталы Токио, Нью-Йорка, Москвы, Пекина и пригородов для проведения экспериментов с вирусом-Т путём симуляции эпидемии в данных локациях. Для освобождения Элис он высылает небольшую штурмовую группу на двух гусеничных вездеходах. Также Вескер сообщает, что после ухода его и Ады Вонг из корпорации всем, что осталось от «Амбреллы», управляет Красная Королева, которая и отдаёт приказы, в частности, службе безопасности, в состав которой входят Джилл и клоны Карлоса Оливеры, Рейн Окампо и Джеймса Шейда («Первого»).

Штурмовая группа, в состав которой помимо прочих входит Леон Кеннеди, минирует наружную часть и шахты системы вентиляции базы, выставляет на таймерах детонаторов двухчасовую выдержку и проникает внутрь. Красная Королева собирается уничтожить противников, для чего активирует симуляции в павильонах, через которые продвигаются навстречу друг другу штурмовой отряд и Элис. На Элис и Вонг в симуляторе Нью-Йорка нападают два Палача. Уходя, они преодолевают границу между полигонами и оказываются в симуляторе пригорода Раккун-сити. Проходя мимо одного из домов, Элис говорит Аде, что из его окон за ними кто-то наблюдает. Внутри они обнаруживают труп клона Элис, зомби и живую Бекки-клона, которую забирают с собой. Однако на выходе из дома их встречает отряд службы безопасности Амбреллы: Джеймс «Первый» Шейд, Карлос Оливера и Рейн Окампо во главе с Джилл Валентайн. Ада остаётся прикрывать и отстреливается от противников, но в итоге попадает в плен, в то время как Элис с Бекки уходят.

Группа, преодолевая симулятор Москвы, подвергается атаке группы противников в симуляции «Чума». Отряд несёт потери, теснимый толпами вооружённых солдат-зомби. Остаткам группы удаётся прорваться из ГУМа, куда их зажала атакующая толпа зомби и огромный лизун. В это время к ним на автомобиле «Роллс-Ройс» прорывается Элис, которая с боем вывозит остатки штурмовой группы. Спасаясь, они врываются на симуляцию станции метро «Арбатская». Добравшись до подъёмника на поверхность, они пытаются им воспользоваться, но Красная Королева дистанционно отключает электричество и вновь организует атаку службы безопасности. Барри остается прикрывать от противника, но в руках у Шейда и Джилл оказывается Ада Вонг. Угрожая убить её, они требуют от Барри сдаться. Тот гибнет от пуль, но успевает метким выстрелом убить Шейда. Напавший Лизун забирает с собой Бекки, и Элис идёт на её выручку. Застрелив Лизуна и забрав несколько гранат, героини попадают в помещение, где на конвейере движутся многочисленные клоны Элис и Бекки; девочка в панике пытается узнать у матери, кто есть кто. В это время Лизун нападает на пару. Элис бросает гранаты и уничтожает конвейеры с клонами. Отсчёт времени на детонаторе доходит до нуля, происходит взрыв в системе вентиляции, и внутрь, сметая всё на своём пути, врывается вода. Сумев восстановить подачу электроэнергии, выжившие выбираются из базы и уезжают на снегоходе. Однако лёд начинает трескаться и вздыбливаться, из-за чего вездеход переворачивается, когда из подо льда всплывает подводная лодка. Из рубки выходят Джилл, Рейн и взятая в заложники, связанная Ада Вонг. Рейн вводит себе в аорту паразита Лас-Плагас, вследствие чего становится практически неуязвимой и в схватке убивает Лютера и ранит Леона. В исходе схватки Элис удаётся сорвать с груди Джилл робота-паука, по которому транслировались приказы Красной Королевы, и та приходит в себя. Понимая невозможность убить Рейн, Элис стреляет по льду, и Рейн падает в пробитую пулями полынью. В итоге зомби утягивают её на дно, а Леон освобождает Аду, беспомощно замерзавшую на льду.

Конвертоплан забирает выживших, которых доставляют в осаждённый Вашингтон. В Овальном кабинете Элис обнаруживает Вескера. Он вводит ей сыворотку с вирусом, возвращая прежние способности. Вескер говорит о необходимости применения Элис как оружия с целью спасения человечества и выводит её на крышу, с которой становятся видны полчища зомби, мутанты лизуны и летающие паразиты кипепео, осаждающие Белый дом.

В ролях

Производство 
Подробности съёмок очередной франшизы тщательно скрывались. Компания Constantin Film старалась не раскрывать сюжет и все подробности, связанные с фильмом. Даже список актёров, утверждённых на роль, вплоть до премьеры держался в строжайшей тайне. В съёмках участвовали Милла Йовович, Сиенна Гиллори, Мишель Родригес, Колин Сэмон и Шон Робертс. В фильме появились персонажи из игры: Ада Вонг, Леон Кеннеди, Барри Бёртон. К съёмкам не присоединилась Эли Лартер.

На онлайн-конференции Йовович заявила, что пятая часть фильма ужасов — это «настоящий триллер», отличающийся эпическим масштабом, огромным количеством невероятных существ и перестрелок, в ходе которых ей пришлось вспомнить всё, чему она научилась за последние 10 лет. Для того, чтобы снять фильм, актрисе вместе с режиссёром пришлось взять вторую закладную за дом. Все трюки в фильме актриса исполнила самостоятельно. Натурные съемки происходили на Камчатке, на Красной площади и станции «Арбатская». Главную площадь Москвы съёмочной труппе выделили на пять часов. Идея снимать фильм в России принадлежала Йовович.

По признанию Йовович, на её персонажа повлияло материнство. «Она становится менее роботизированной и более человечной. Она больше не принадлежит „Амбрелле“. Помните фильм Скорсезе „Алиса здесь больше не живёт“? Так вот: Алиса там больше не живёт и жить не будет». По сути Андерсон перенес часть личной жизни на экран, поскольку раньше никто не видел протагонистку в качестве матери. В пятой части серии Элис вновь становится обычным человеком, а не машиной для убийств. «Возвращение в реальность» говорит о том, что зритель чувствует, что главной героине могут навредить. «Элис — пример достойного человека. По-моему, она человек, на которого можно положиться. Она надежная. Если она сказала, что что-то сделает — значит, она это сделает. Если пообещала — скорее умрет, чем не сдержит обещание. И мне это очень нравится», — утверждала Йовович в личном интервью.

Предварительный показ фильма в России состоялся 6 сентября в Москве при участии Миллы Йовович и Пола Андерсона. В широкий российский прокат кинолента вышла в формате 3D 13 сентября 2012 года, а в США — 14 сентября 2012 года.

Критика 
Рейтинг картины на агрегаторе Rotten Tomatoes составил 29 % на основе 73 рецензий. Критики остались недовольны картиной. Обозреватель журнала «Мир фантастики» отмечал, что фильм представляет собой жертву экспериментов, паразитирующую на собственных предшественниках. Возможность «Амбреллы» имплантировать воспоминания и возводить имитации любого города не раскрыта, конфликт противоположностей клонов одного и того же человека никак не используется, а появившиеся герои из игры не успевают раскрыться. «Возмездие» — это «фильмошутер, к которому забыли написать сценарий и выдать контроллер». Линия с Бекки копирует аналогичную сюжетную ветку из «Чужих». Сценарий фильма умещался в несколько фраз: «три девушки модельной внешности <…> — одна в латексе со сверкающими пряжками, другая в латексе с глубоким декольте, а третья в красном платье с разрезом по пояс лупят друг друга до полусмерти».

Фильм фактически разбит на уровни и боссов, в котором все имеет номинальное значение: жизни, смерти, воскрешения, боезапас и география. «Происходящее на экране потеряло всякую связь с осмысленностью, превратившись в полуторачасовой отсчет тел: не столько азартное, сколько затягивающие развлечение для играющего и смертельно скучное зрелище со стороны», — писал The Hollywood Reporter. Кризис идей приводит к «реанимации» старых персонажей, механистичность происходящего вызывает тоску. «„Обитель“, разумеется, изначально была не столько приключениями, сколько фетишистским видеоартом, и Милла, парящая с пистолетами в рапиде, да ещё в 3D, может делать это бесконечно, словно какое-то небесное тело в планетарии».

Примечания

Ссылки 
 
 Интервью с режиссёром

Фильмы Resident Evil
Фантастические фильмы 2012 года
Фильмы ужасов 2012 года
Фильмы-боевики 2012 года
Фильмы-боевики США
Фильмы ужасов США
Фильмы-триллеры США
Фантастические фильмы Германии
Фильмы-боевики Германии
Фильмы ужасов Германии
Фильмы-триллеры Германии
Фантастические фильмы Канады
Фильмы-боевики Канады
Фильмы ужасов Канады
Фильмы-триллеры Канады
Фантастические фильмы Франции
Фильмы-боевики Франции
Фильмы ужасов Франции
Фильмы-триллеры Франции
Фильмы о клонировании
Фильмы-пентиквелы
Фильмы о Токио
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы о Москве
Фильмы Германии в 3D
Фильмы Франции в 3D
Фильмы США в 3D
Фильмы Канады в 3D
Фильмы 2012 года в 3D
Фильмы IMAX
Фильмы Франции 2012 года
Фильмы Screen Gems
Фильмы США 2012 года
Фильмы про вирусы
Фантастические фильмы ужасов
Сиквелы фильмов ужасов
Фильмы Пола У. С. Андерсона
Фильмы по сценариям Пола У. С. Андерсона
Фильмы, спродюсированные Полом У. С. Андерсоном